

Patronymes 
 Robert Clavel (football) (1899–1983), footballeur français ;
 Robert Clavel (décorateur) (1912–1991), décorateur français.